

Toponyme

Belgique 
 Halen (Belgique), ville dans la province de Limbourg belge

Homonymie de localités